El topónimo Villamanrique puede referirse a:

Villamanrique, municipio español situado en la provincia de Ciudad Real (Castilla-La Mancha).
Villamanrique de la Condesa, municipio español situado en la provincia de Sevilla (Andalucía).
Villamanrique de Tajo, municipio español situado en la Comunidad de Madrid.

Otros términos 
 Marquesado de Villamanrique, título nobiliario español.